Spring Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spring Valley (Arizona)
Spring Valley (Californië)
Spring Valley (Illinois)
Spring Valley (Kentucky)
Spring Valley (Minnesota)
Spring Valley (Nevada)
Spring Valley (New York)
Spring Valley (Ohio)
Spring Valley (Texas)
Spring Valley (Wisconsin)